Manipa (eiland), een Indonesisch eiland in de provincie Molukken
 Manipa (taal), een taal in Indonesië
 Straat Manipa, een Indonesische zeestraat tussen de eilanden Boeroe en Manipa.